Skrävelbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skrävelbådan, Vörå, Österbotten, 
 Skrävelbådan, Korsholm, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar